Poirson är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Auguste Poirson (1795–1871), fransk historiker
 Brune Poirson (född 1982), fransk politiker 
 Charles-Gaspard Delestre-Poirson (1790–1859), fransk dramatiker och teaterchef 
 François-Alexis Poirson (1779–1846), fransk kirurg 
 Jean-Baptiste Poirson (1761–1831), fransk geograf och kartograf
 Louis Poirson (född 1962), fransk våldtäktsman och seriemördare 
 Martial Poirson (född 1974), fransk litteraturvetare
 Maurice Poirson (1850–1882), fransk målare
 Paul Poirson (1836–1895), fransk dramatiker och librettist
 Victor-Armand Poirson (1858–1893), fransk illustratör och tecknare

Franska efternamn